Grand Prix Portugalska 1989 (oficiálně XXIII Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 24. září 1989. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Portugalska